Pensilvania kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pensilvania (kommun), Caldas, 
 Pensilvania (ort), Caldas,